Sans Souci, Frans voor "zorgeloos" of "zonder zorgen"
Sans Souci (South-Carolina), een plaats in de VS
Sans Souci (album), een album van Frenzal Rhomb
Sans Souci (plantage), een voormalige plantage in Suriname
Sans-Souci (Haïti), een voormalig paleis op Haïti
Sans-Souci (metrostation), een metrostation in Lyon
Sanssouci, het lustslot van Frederik II van Pruisen in Potsdam